Вячесла́в Па́влович Шестако́в (род. 20 октября 1935, Гайсин Винницкой области) — советский и российский философ, специалист по философии любви, эстетик, культуролог и искусствовед. Доктор философских наук, профессор. Заведующий сектором теории искусства Российского института культурологии, по совместительству профессор кафедры Всеобщей истории искусств факультета истории искусства РГГУ. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза кинематографистов России. Издал более 70 авторских монографий по эстетике и истории искусства.

Биография 
Окончил философский факультет МГУ (1957). Параллельно занимался изучением истории искусств на историческом факультете.

В 1958—1964 годах — старший научный редактор редакции философии издательства «Советская энциклопедия», принимал участие в издании «Философской энциклопедии» в пяти томах.

Кандидат философских наук (1963, диссертация «Теории эстетического воспитании в домарксисткой философии»).

Работал в Институте художественного воспитания АПН, Институте искусствознания (1971—1974), Институте теории и истории кино (1974—1978), Институте США и Канады (1978—1983).

Доктор философских наук (1974, диссертация «Учения о гармонии в истории эстетической мысли»).

В 1983—1992 годах был Заведующим сектором эстетики в Институте теории и истории искусств Академии художеств. Параллельно преподавал эстетику и теорию культуры на кафедре истории западноевропейского искусства исторического факультета МГУ, в Государственном институте им. Сурикова.

В 1992—1993 годах занимал должность приглашённого профессора в университете г. Свонзи, Великобритания. Читал леции в Бирбек колледже Лондонского университете и в университете КемБриджа.

В 2004—2014 заведовал сектором истории искусств Российского института культурологии

Параллельно с 2004 по 2019 гг. преподавал в РГГУ, где читал курс лекций «Философия культуры».

Главной темой философских исследований Шестакова является изучение истории эстетики, ее главных категорий и понятий. Этому посвящены его главные книги. Он редактор и составитель пятитомной «Истории эстетики. Памятники мировой эстетической мысли» (1962-69), «Истории музыкальной эстетики» в семи томах (1960-81), двухтомной антологии «Эстетика Ренессанса» (1981), двухтомной книги «Идеи эстетического воспитания» (1973), «Трактаты о любви эпохи Возрождения» (1992).

Предметом его искусствоведческих работ является русская культура Серебряного века. Этому посвящены книги об эстетической программе журнала «Мир искусства» (1998), антологии «Русская литературная утопия» (1990), «Русский Эрос, или философия любви в России» (1991), издания работ Николая Бердяева, Василия Розанова, Алексея Лосева.

Работал в библиотеках и архивах университетов Оксфорда и Кембриджа, на материалах которых написал книги о выдающихся мыслителях XX века: Уинстоне Черчилле, как политике и художнике, о Людвиге Виттгенштейне, Мейнарде Кейнсе, Рудольфе Арнхейме, Эрнсте Гомбрихе.

В его переводах издана английская поэзия XX века - "Поэзия туманного Альбьона" (БуксМарт, 2018)

Работы Шестакова переведены на английский, итальянский, польский, чешский, словацкий, китайский языки.

Занимается спортом. Чемпион России по подводному спорту.  Играет в теннис. Автор первой  на русском языке тысячилетней  книги по истории тенниса.

Премии и награды:

Дипломом Академии Художеств СССР за издание двухтомной книги "Эстетика Ренессанса" (Искусство, 1981).

Премией издательства URSS 2000 года "за приумножение интеллектуального богатства страны".

Основные работы 
 Проблемы эстетического воспитания. — М. Высшая школа, 1962.
 История эстетических категорий. — М. Искусство, 1965. (в соавт. с А. Ф. Лосевым).
 Гармония как эстетическая категория — М. Наука, 1973.
 От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики. — М. Музыка, 1975.
 Америка в зеркале экрана — М. 1977.
 Очерки по истории эстетики: от Сократа до Гегеля. — М. Мысль,1979.
 Эстетические категории. Опыт исторического и систематического исследования. — М. Искусство, 1983.
 Мифология XX века. Теория и практика массовой культуры. — М. Искусство,1988.
 Transformation of Eros. Philosophy of Love and European art. — Edwin Mellon Press, 1996.
 Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры. — М. Владос, 1995.
 Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. — М.: Духовное возрождение, 1996.
 Мой Шекспир. Гуманистические темы в творчестве Шекспира. — М.: Славянский диалог, 1998.
 Искусство и мир в «Мире искусства». — М.: Славянский диалог, 1998.
 Эрос и культура. Философия любви и европейское искусство. — М.Республика. 1999.
 Английский акцент. Английское искусство и национальный характер. — М. РГГУ, 2000.
 Генри Фюзели: Дневные мечты и ночные кошмары. — М. Прогресс-Традиция, 2002.
 Уистен Оден. Лабиринт. Перевод, предисловие и комментарии. — М. Летний сад, 2003.
 Интеллектуальная история Кембриджа. — М. РИК, 2004.
 Гиллрей и другие. Золотой век английской карикатуры. — М. РГГУ, 2004.
 Прерафаэлиты: мечты о красоте. — М. Прогресс-Традиция. 2004.
 Трагедия изгнания. Судьба Венской школы истории искусства. — М. Галарт, 2005.
 Интеллектуальная биография Эрнста Гомбриха, — М. РГГУ, 2006
 Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы. СПб.: Нестор-История, 2007.
 А прошлое ясней, ясней, ясней (Воспоминания шестидесятника). — СПб.: Нестор-История, 2008.
 Русские в британских университетах: опыт интеллектуальной истории и культурного обмена, 2009.
 История английского искусства: От средних веков до наших дней. — М. Галарт, 2010.
 История музыкальной эстетики — М. URSS, 2010
 Оксфорд и Кембридж — старейшие университеты мира. — М.: URSS, 2011.
 Уинстон Черчилль. Интеллектуальный портрет. — М.: Форум, 2011.
 Тайное очарование прерафаэлитов. — М.: Белый город. 2011.
 История американского искусства: в поисках национальной идентичности. — М.: Рип-холдинг. 2013.
 England, my England. View from Moscow. — Saaгbrucken. 2014.
 Гештальт и искусство. Психология искусства Рудольфа Арнхейма. — СПБ, Алетейя. 2014
 Уинстон Черчилль: между парламентом и палитрой. — СПБ. Алетейя. 2014.
 Джон Мейнард Кейнс и судьба европейского интеллектуализма. — СПБ, Алетейя. 2015.
 Падение и подъём интеллектуализма в России.- СПБ, Нестор-История. 2015.
 Русский Серебряный век как запоздавший Ренессанс. — СПБ. Алетейя. 2017.
 Анатомия английского юмора. — М. БуксМарт, 2017.
 Людвиг Виттгенштейн в Кембридже и России. — М. URSS. 2017
 Бытовая культура итальянского Возрождения. — М. URSS. 2017
 Поэзия туманного Альбиона. Из английской поэзии XX века. Составление, предисловие и перевод. Билингва. — М. БуксМарт. 2018.
 Теннис в зеркале искусства. — М.БуксМарт. 2018. Англ. перевод — Tennis in the Mirror of Art. BooksMart. 2018.
 Русский религиозно-философский Ренессанс. — М. URSS, 2019. — ISBN 978-5-9710-6672-9
 История истории искусства. — М. URSS, 2020
 Психология искусства Рудольфа Арнхейма. — СПБ. Алетейя. 2020

Примечания

Ссылки 
 Вступительная статья «К 75-летию Вячеслава Павловича Шестакова» и автобиография Шестаков В. П. Биография как библиография // Электронное периодическое рецензируемое издание «Культурологический журнал» (cr-journal.ru). — ISSN 2222—2480. — 2010. — № 2. — С. 1−6. — версия в pdf-формате; см. также в html-формате непосредственно на сайте «cr-journal.ru»:
 К 75-летию Вячеслава Павловича Шестакова.
 Шестаков В. П. Биография как библиография;
 Шестаков Вячеслав Павлович : профиль // сайт сетевого сообщества «Российская культурология» (culturalnet.ru) 
 
 
 
 Шестаков Вячеслав Павлович // сайт «Биография.ру» (www.biografija.ru) 

Википедия:Биографии современников
Философы СССР
Культурологи СССР
Философы России
Культурологи России
Искусствоведы России
Переводчики России
Эстетики
Доктора философских наук
Выпускники философского факультета МГУ
Вышедшие из КПСС
Сотрудники Российского института культурологии
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Заслуженные работники культуры Российской Федерации
Переводчики с английского языка
Члены Союза кинематографистов России
Шекспироведы
Мемуаристы России